Agraz puede designar:

 al zumo de uva obtenido de la fruta aún verde;
 al verjus, una bebida elaborada a partir de este;
 al arbusto Berberis vulgaris, también conocido como agracejo, agracillo o agrazón;
 al arbusto Ribes alpinum
 al arbusto Ribes uva-crispa, también conocido como grosella espinosa;
 al arbusto Ephedra fragilis, también conocido como uva de mar o agraz marino;
 al arbusto Vaccinium meridionale, también conocido como mortiño;
 a la liana Vitis tiliifolia'', también conocida como uva de monte o chochogo;
 al apellido Agraz, de origen gallego.